Peter Hecker ist der Name folgender Personen:

* Peter Hecker (1884–1971), deutscher Maler
 Peter Hecker (Politiker) (1899–1989), deutscher Politiker (CSU)
 Peter Johann Hecker (1747–1835), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer